Синя́к просто́й () — травянистое двулетнее растение рода  семейства .

Английское название растения «Tower of jewels» - «башня драгоценностей».

Распространение 
Эндемик острова Тенерифе, в основном гор Macizo de Anaga.

Морфология 
Вырастает до 3 м высотой, требует большого количества солнца.

Это двулетнее растение. В течение первого года жизни вырастают плотные розетки листьев, на втором году жизни появляется соцветие высотой от 1 до 3 м. Венчики цветов чисто белого цвета. Растение цветёт с февраля по апрель.

Использование человеком 
Это растение используют, выращивая в садах как декоративное. Температура воды не должна быть ниже 5˚ С. 

Это одно из растений, используемых для пчеловодства, оно даёт большое количество пыльцы и нектара, по сравнению с другими цветами. 

Синяк простой даёт особый мёд, который может быть бесцветным или окрашенным в зависимости от цветка. Мёд получается очень гладким и может использоваться с другими продуктами.

Фотогалерея

Ссылки 
 Echium simplex
Бурачниковые
Клумбовые растения
Медоносы
Эндемики Тенерифе